9-я танковая дивизия — в СССР имелось два соединения с подобным наименованием:
 9-я танковая дивизия (формирования 1940 года) (1940—1941)
 9-я танковая дивизия (формирования 1945 года) (1945—1991)